Тотолян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тотолян, Арег Артёмович (род. 1958) — российский иммунолог, академик РАН (2016, член-корреспондент РАМН с 2011).
 Тотолян, Артём Акопович (1929—2023) — советский и российский микробиолог, академик РАМН (1993), академик РАН (2013).